Ü steht für:
 Ü, einen Umlaut-Vokal oder Vokal mit Trema
 Ü (Provinz), eine alte (Kultur-)Provinz mit der Hauptstadt Lhasa in Tibet
 das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen), in Deutschland eine Kennzeichnung für ein Bauprodukt
 Übertragung, in der Elektrotechnik, beispielsweise Ü-Wagen
 Akademische Übung als Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Universitäten
 Übung(en) in Lehrbüchern

ü steht für:
 ü, einen Umlaut-Vokal oder Vokal mit Trema
 über, beispielsweise in der alten Bezeichnung „ü. NHN“: „über Normalhöhennull“

Siehe auch:

 UE
 Uͤ

Abkürzung